Толкушкин — фамилия; имеет женскую форму Толкушкина.
 Толкушкин, Дмитрий Иванович (25 октября 1842 —19 января 1905) — генерал-майор российской армии.
 Толкушкин, Пётр Иванович (19 февраля 1849 — не ранее 1912) — генерал-лейтенант российской армии, корпусной интендант 8-го армейского корпуса.